Tennisstadion kan avse:

 Tennisstadion, Stockholm – vid Fiskartorpsvägen 20 på Norra Djurgården i Stockholm
 Båstads tennisstadion – en tennisstadium i Båstad, Sverige
 Pekings Tennisstadion – en tennisarena i Peking, Kina